MacAskill oder auch Macaskill ist der Familienname folgender Personen:

 Angus MacAskill (1825–1863), größter Mensch der Welt
 Danny MacAskill (* 1985), schottischer Bike-Trial-Profi und Stuntman
 Kenny MacAskill (* 1958), schottischer Justizminister
 Klara MacAskill (* 1964), ungarische Kanutin
 William MacAskill (* 1987), schottischer Philosoph

Siehe auch:
  McCaskill